Als Imbiss bezeichnet man:
 eine Mahlzeit, siehe Zwischenmahlzeit
 verschiedene Speisen zur Zwischenmahlzeit und kleine Gerichte, siehe Imbiss (Speise)
 umgangssprachlich kurz für Betriebsarten der Gastronomie, siehe Imbisshalle, Imbissstand, Imbissstube, Imbisswagen

Siehe auch: